Kupetzky bezeichnet:
 Kupetzky (Fernsehsendung), österreichische Fernsehsendung
 Johann Kupetzky (1667–1740), böhmischer Porträtmaler